Dudley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Dudley
 William Russel Dudley